Johrenia golestanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinz Rechinger. Johrenia golestanica ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
golestanica